Вéнзель:
 Вензель (от  — «завязка, узел») — временное связывание вместе двух тросов
 Вензель (от  — «узел») — художественно переплетённая, с дополнением витиеватостей, и образующая красивый узор монограмма, начальные буквы имени и фамилии
 Вензель (от  — «плоская выемка для высадки в стене причала») — лодочная пристань